Die 1. Beskiden-Tour 2017 war eine Reihe von Skisprungwettkämpfen, die als Teil des Skisprung-Continental-Cups 2017/18 zwischen dem 18. und 20. August 2017 stattfand. Die Wettkämpfe wurden in Polen (Skalite-Schanzen in Szczyrk, Malinka in Wisła) und Tschechien (Areal Horečky in Frenštát pod Radhoštěm) ausgetragen.

Sieger der Tour wurde der Pole Klemens Murańka vor den beiden Slowenen Miran Zupančič und Žiga Jelar.

Übersicht

Wettkämpfe

Szczyrk 
Der Auftakt der Beskiden-Tour fand am 18. August 2017 im polnischen Szczyrk statt.

Wisła 
Am 19. August 2017 wurde der zweite Wettbewerb in Polen, diesmal in Wisła, ausgetragen.

Frenštát pod Radhoštěm 
Zum Abschluss der Beskiden-Tour stand der Jiří Raška-Memorial-Wettbewerb in Frenštát pod Radhoštěm auf dem Programm.

Gesamtwertung

Einzelnachweise 

Skisprung-Continental-Cup
Sportveranstaltung 2017
Sportveranstaltung in Szczyrk
Sportveranstaltung in Wisła
Sportveranstaltung in Tschechien
Skispringen (Polen)
Skispringen (Tschechien)